Kruszyn peut désigner en Pologne :

 Kruszyn, village du powiat de Bydgoszcz, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kruszyn, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kruszyn, village de la voïvodie de Podlachie
 Kruszyn, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kruszyn, village de la voïvodie de Poméranie